David Rodman (né le  à Jesenice en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène. Il évolue au poste d'ailier. Son frère Marcel est également joueur de hockey.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2000 à l'HK HIT Casino Kranjska Gora. Il est sélectionné en quarante-quatrième position par les Foreurs de Val d'Or lors du repêchage européen 2001 de la Ligue canadienne de hockey. Il part alors en Amérique du Nord et évolue deux saisons avec les Foreurs dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il passe alors professionnel le EHC Black Wings Linz dans la ligue d'Autriche. De 2004 à 2007, il joue au HK Jesenice. Il passe ensuite un an aux Vienna Capitals mais en 2008, il revient dans le club slovène.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace aux différentes compétitions internationales depuis 2005.

Trophées et honneurs personnels

Championnat d'Autriche 
 2007-2008: Sélectionné dans l'équipe des meilleurs étrangers pour le Match des étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
|2000-2001 || HK HIT Casino Kranjska Gora || Ligue Slovène ||17||11||11||22||24||   ||    ||    ||    ||    
|-
|2001-2002 || Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ || 36|| 12|| 13|| 25|| 16|| 7|| 3|| 2|| 5|| 6
|-
|2002-2003 || Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ || 65|| 26|| 44|| 70|| 79|| 9|| 2|| 4|| 6|| 10
|-
|2003-2004 || EHC Black Wings Linz || ÖEL|| 48|| 1|| 2|| 3|| 20|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2004-2005 || HK Jesenice ||Interliga||26||4||10||14||53||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2004-2005 || HK Jesenice ||Ligue slovène||23||11||14||25||41||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2005-2006 || HK Jesenice ||Coupe continentale||3||2||2||4||4||  ||    ||    ||    ||    
|-
|2005-2006 || HK Jesenice ||Interliga||23||8||14||22||93||6||2||5 ||7||10
|-
|2005-2006 || HK Jesenice ||Ligue slovène||21||13||31||44||45||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2006-2007 || HK Jesenice ||ÖEL|| 56|| 29|| 35|| 64|| 87||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2006-2007 || HK Jesenice ||Ligue slovène||1||0||0||0||2||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2007-2008 || Vienna Capitals || EBEL|| 45|| 18|| 28|| 46|| 42|| 7|| 2|| 6|| 8|| 6
|-
|2008-2009 || HK Jesenice || EBEL || 54|| 26|| 29|| 55|| 84|| 5|| 1|| 1|| 2|| 41
|-
| 2008-2009 || HK Jesenice || Ligue Slovène || || || || || ||5 ||3 ||2 || 5|| 2
|-
|2009-2010 || Vienna Capitals || EBEL|| 52|| 22|| 36|| 58|| 50|| 12|| 5|| 7|| 12|| 14
|-
| 2010-2011 || Vienna Capitals || EBEL || 41|| 14|| 26|| 40|| 105|| 10|| 5|| 8|| 13|| 43
|-
| 2011-2012 || IK Oskarshamn || Allsvenskan || 51|| 14|| 21|| 35|| 68|| 5|| 3|| 1|| 4|| 0
|-
| 2012-2013 || SC Bietigheim-Bissingen || 2.bundesliga || 29|| 12|| 33|| 45|| 12|| 14|| 5|| 12|| 17|| 8
|-
| 2013-2014 || IK Oskarshamn || Allsvenskan || 35|| 9|| 15|| 24|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || IK Oskarshamn || Allsvenskan || 39|| 8|| 14|| 22|| 43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Graz 99ers || EBEL || 12 || 5 || 7 || 12 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Dresdner Eislöwen || DEL2 || 49 || 16 || 27 || 43 || 80 || 11 || 2 || 3 || 5 || 14
|-
| 2016-2017 || HDD Jesenice || AlpsHL || 4 || 1 || 2 || 3 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus ||25 || 11 || 20 || 31 || 10 || 12 || 1 || 10 || 11 || 10
|-
| 2017-2018 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 38 ||11 ||45 || 56 || 22 || 17 ||3 ||8 ||11 || 10
|-
| 2018-2019 || HDD Jesenice || AlpsHL || 23|| 5|| 18|| 23|| 18|| 11|| 5|| 4|| 9|| 16
|-
|2018-2019 || HDD Jesenice ||Ligue slovène || 3|| 0|| 2|| 2|| 0|| 4|| 3|| 2|| 5|| 2 
|-
| 2019-2020 || DVTK Jegesmedvék || Extraliga || 50 || 10 || 21 || 31 || 98 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en septembre 1983
Naissance à Jesenice
Naissance en RS de Slovénie
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur des Foreurs de Val-d'Or
Joueur du EHC Liwest Linz
Joueur du HK Jesenice
Joueur des Vienna Capitals
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur du SC Bietigheim-Bissingen
Joueur du Graz 99ers
Joueur des Dresdner Eislöwen
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018